Abgründe ist der Titel folgender Filme:

 Abgründe (1910), dänischer Film
 Abgründe (1911), deutscher Film
 Abgründe (1915), deutscher Film
 Abgründe (1947), britischer Kriminalfilm
 Abgründe (1967), deutscher Fernsehfilm
 Abgründe (1991), US-amerikanisches Filmdrama
 Abgründe, Cartoons von Martin Perscheid
 Tatort: Abgründe, österreichischer Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2014)

Siehe auch:
 Abgrund
 Polizeiruf 110: Abgründe